Грыбув — топоним в Польше:

 Грыбув — город в Малопольском воеводстве, Новосонченский повят.
 Грыбув — сельская гмина (волость), входит в Малопольское воеводство, Новосонченский повят.
 Грыбув — железнодорожная станция в городе Грыбув.